Waverton – miejsce w Australii
 Waverton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Waverton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)